Валетудо:
 Валетудо — латинское имя богини Гигиеи.
 Вале-тудо — бразильское боевое искусство.
 Валетудо — спутник Юпитера диаметром около километра.